Ту́бус (от  — труба):
 Тубус (насадка) — насадка на осветительный прибор.
 Тубус (оптические приборы) — трубка в оптических приборах.
 Тубус (футляр) — цилиндрический пенал для переноски и хранения чертежей, карт, иллюстраций и бумаг в скрученном состоянии.

Примечания